En Pologne, Zaręby peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Zaręby, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki,
 Zaręby, village du powiat de Maków,
 Zaręby, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki,
 Zaręby, village du powiat de Przasnysz.

dans la voïvodie de Podlachie
 Zaręby, village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Zaręby, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zaręby, village.